— японский идол, певица.

Наиболее известна как жёлтая участница гёрл-группы Momoiro Clover Z. На выступлениях группы она представляется как .

В 2012 году она озвучивала персонажа из снов Кэйко Китагавы в телесериале Akumu-chan на Nippon Television.

Фильмография

Кинофильмы 
  (фильм ужасов, 13 августа 2010 г.; вышел на DVD 24 сентября 2010 г.)
  (4 февраля 2012 г., вышел на DVD 21 декабря 2012 г.)

Видеоклипы = 
  —
  (2008)
  (2008)
  (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль Сиори Тамаи на сайте Stardust Promotion
 Профиль группы Momoiro Clover Z
 Блоги
 Официальный блог Сиори Тамаи на сайте Ameblo (2011 — настоящее время)
 Официальный блог Сиори Тамаи на сайте Gree (2010—2011)
 Постинги Сиори Тамаи в официальном блоге Momoiro Clover (2009—2010)
 Постинги Сиори Тамаи в блоге 3B School Girl (2008—2009)
 

Идолы (японские артисты)
Дети-певцы Японии
Дети-актёры Японии
Музыканты Momoiro Clover Z
Stardust Promotion
Певцы и певицы в жанре J-pop